Kollmorgen ist der Familienname folgender Personen:

 Raj Kollmorgen (* 1963), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Walter Martin Kollmorgen (1907–2008), US-amerikanischer Geograph